Göttlicher ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Göttlicher (* 1975), deutsche Journalistin und Autorin
 Armin Göttlicher (* 1977), österreichischer Basketballtrainer
 Arvid Göttlicher (1939–2022), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker der antiken Seefahrt
 Erhard Göttlicher (* 1946), deutscher Zeichner und Maler
 Felix Göttlicher (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Janko Göttlicher (* 1974), deutscher Zeichner und Maler
 Mario Göttlicher (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Patrick Göttlicher (* 1993), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Göttlich